Agarodes är ett släkte av nattsländor. Agarodes ingår i familjen krumrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krumrörsnattsländor
Agarodes